Södra Kroksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Södra Kroksjön, Skåne, sjö i Osby kommun,  (7,42 ha)
Södra Kroksjön, Västergötland, sjö i Habo kommun,  (4,2 ha)

Se även
Kroksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn